Trageser ist ein deutscher Familienname.

Herkunft des Namens 
Der Familienname Trageser, in all seinen Varianten, kommt vorwiegend im hessischen Main-Kinzig-Kreis und im bayerischen Kahlgrund sehr häufig vor. Er stammt aus der mittelalterlichen Zeit des Hof Trages.

Varianten 
 Tragesser
 Drageser
 Dragesser
 Dragässer

Namensträger 
 Anna Trageser (* 1978), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin 
 Karl-Heinrich Trageser (1932–2009), deutscher Politiker (CDU), hessischer Staatsminister
 Konrad Trageser (1884–1942), deutscher Pfarrer, Opfer des Nationalsozialismus
 Martin Trageser (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Tim Trageser (* 1969), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

Einzelnachweise 

Familienname